Hoosier (bandenfabrikant), een Amerikaanse bandenfabrikant
 Hoosier (bijnaam), de Amerikaanse bijnaam voor een inwoner van de staat Indiana
 Hoosiers, een film over een basketbalteam uit Indiana
 The Hoosiers, een Engelse muziekgroep